

Anno 
 961 o 961 a.C.

Codici 
 961 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico City Observatory, di Edimburgo, città della Scozia

Matematica 
 961 – numero